Видимир II (Видемер II; V век) — король части остготов.

Биография 
Основным нарративным источником о Видимире II является труд готского историка середины VI века Иордана «О происхождении и деяниях гетов».

Согласно этому автору, Видимир II был сыном Видимира I. Вместе со своим отцом вывел часть своего народа в Италию. Когда старший Видимир умер в 474 году, император Глицерий подарками убедил его удалиться со своим отрядом из Италии в Галлию, к родственным вестготам. Видимир Младший, видимо, осел в Лимузене, где он, возможно, жил ещё и в следующем десятилетии.

Примечания

Литература 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Короли остготов
Правители Европы V века
Амалы
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения